Puerto Escondido – miasto w Hondurasie
 Puerto Escondido – miejscowość i gmina w Kolumbii, w departamencie Córdoba
 Puerto Escondido – miasto w Panamie
Miejscowości w Meksyku
 Puerto Escondido – miejscowość w stanie Kalifornia Dolna Południowa
 Puerto Escondido – miejscowość w stanie Oaxaca
Miejscowości w Wenezueli
 Puerto Escondido – miejscowość w stanie Falcón
 Puerto Escondido – miejscowość w stanie Zulia